Preux steht für folgende Orte:
 Preux-au-Bois, Gemeinde in der Region Hauts-de-France, Frankreich
 Preux-au-Sart, Gemeinde in der Region Hauts-de-France, Frankreich

Preux steht für folgende Familien:
 Le Preux (Familie), Familie von Druckern und hugenottischen Flüchtlingen 
 de Preux (Familie), Walliser Adelsgeschlecht 

de Preux oder Le Preux ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Le Preux (1574–nach 1614), Schweizer Buchdrucker
 Joseph-François-Xavier de Preux (1740–1817), Schweizer Theologe, Bischof von Sitten
 Pierre-François de Preux (1795–1875), Schweizer Theologe, Bischof von Sitten

Siehe auch:
 Preus
 Depreux